Celica steht für:

 Toyota Celica, Pkw-Modell
 Kanton Celica, Kanton in Ecuador
 Celica (Ecuador), Ort in Ecuador